Giampaolo – versione alternativa del nome Gianpaolo
 Federico Giampaolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Marco Giampaolo – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano